Сан-Николо () может означать:

 Сан-Николо-деи-Мендиколи — церковь в Венеции, в районе Дорсодуро
 Сан-Николо-Джерреи — коммуна в Италии, в регионе Сардиния, в провинции Кальяри
 Сан-Николо-д’Арчидано — коммуна в Италии, в регионе Сардиния, в провинции Ористано
 Сан-Николо-ди-Комелико — коммуна в Италии, в провинции Беллуно, в области Венеция

См. также 

 Сан-Никола
 Николо